Чемпіонат СРСР з футболу 1939 (група «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 23 команди. Переможцем стала команда «Крила Рад» (Москва).

Формат 
Клуби провели одноколовий турнір. Чемпіон та срібний призер підвищились до групи «А».

Дев'ять команд за підсумками чемпіонату вибули з групи «Б».

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 RSSSF 
 wildstat.ru  

1939
СРСР